Le terme « pierre chaude » peut faire référence à :
 le massage aux pierres chaudes, technique de massage ;
 le dolmen de la Pierre Chaude, site mégalithique français ;
 le dolmen de Cruz-Menquen (soit « pierre chaude »), site mégalithique français.